

Cinema
Big Town – film del 1932 diretto da Arthur Hoerl
Big Town – film del 1946 diretto da William C. Thomas
Braccio vincente (The Big Town) – film del 1987 diretto da Ben Bolt e, non accreditato, Harold Becker

Televisione
I segreti della metropoli (Big Town) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1950 al 1956

Altro
Big Town – popolare serie radiofonica statunitense trasmessa dal 1937 al 1952
Big Town – serie di fumetti basata sulla serie radiofonica pubblicati dal 1951 al 1958